Johan Oxe er navnet på flere personer:

 Johan Oxe til Tordsø (død o. 1490) – dansk rigsråd
 Johan Oxe til Nielstrup (død 1534) – dansk rigsråd og søn af ovenstående